Isabel de Prusia (en alemán: Elisabeth, Prinzessin von Preußen; 18 de junio de 1815 - 21 de marzo de 1885) fue la segunda hija del príncipe Guillermo de Prusia y de la landgravina María Ana de Hesse-Homburg, y nieta de Federico Guillermo II de Prusia. Su hijo mayor Luis, sería Gran Duque de Hesse-Darmstadt, después de la muerte sin descendencia de su tío, Luis III, en 1877.

Matrimonio y descendencia
Se casó en Berlín con el príncipe Carlos de Hesse-Darmstadt el 22 de octubre de 1836, el segundo hijo de Luis II de Hesse-Darmstadt, Gran Duque de Hesse, y de Guillermina de Baden.

Tuvieron cuatro hijos:

Luis IV de Hesse-Darmstadt (12 de septiembre de 1837 - 13 de marzo de 1892) - Casado con la princesa Alicia del Reino Unido, hija de la Reina Victoria, tuvieron descendencia. Casado en segundas nupcias con Alejandrina Hutten-Czapska, el matrimonio fue anulado.
Príncipe Enrique de Hesse-Darmstadt (1838 - 1900) - Casado en dos ocasiones con la baronesa Carolina de Nidda y después con la baronesa Emilia de Dornberg.
Princesa Ana de Hesse-Darmstadt (1843 - 1865) - Casada con Federico Francisco II de Mecklemburgo-Schwerin, tuvieron descendencia.
Príncipe Guillermo de Hesse-Darmstadt (1845 - 1900) - Casado con la baronesa Josefina de Lichtenberg.

Fallecimiento
Falleció el 21 de marzo de 1885 a la edad de 69 años, en Bessungen, Alemania.

Títulos y órdenes

Títulos 

 18 de junio de 1815 - 22 de octubre de 1836: Su Alteza Real la princesa Isabel de Prusia.
 22 de octubre de 1836 - 21 de marzo de 1855: Su Alteza Real la princesa Carlos de Hesse y del Rin.

Órdenes 

 Dama de la Orden de Luisa. (Reino de Prusia)
 Dama gran cruz de la Orden de Santa Catalina. (Imperio ruso)

Ancestros

Referencias

Enlaces externos
Monarchies of Europe, Hesse and by Rhine (Darmstadt) Royal Family

Princesas de Prusia del siglo XIX (Casa de Hohenzollern)
Princesas de Hesse-Darmstadt por matrimonio
Damas de la Orden de Luisa
Damas grandes cruces de la Orden de Santa Catalina
Nacidos en Berlín